A10, A 10 oder A-10 steht für:
 ein DIN-genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 A10 – new European architecture, eine englischsprachige Architekturzeitschrift
 Accelerated Processing Unit, Teil der Typenbezeichnung von AMD-Fusion-Prozessoren, z. B. A10-7800
 Aggregat 10, ein Raketenprojekt im Dritten Reich
 Ascari A10, ein britischer Supersportwagen
 A10 Center, ein Einkaufszentrum südlich von Berlin
 Apple A10 Fusion, Ein-Chip-System von Apple
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland, siehe Gehobener Dienst
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Lundu-Balong-Sprachen
 ein Formel-1-Rennwagen des Teams Arrows, siehe Arrows A10
 DAF A10, ein Kleintransporter
 Fairchild-Republic A-10, Erdkampfflugzeug der US Air Force

Autobahnen oder Fernstraßen:
 in Deutschland die Bundesautobahn 10 (Berliner Ring)
 in Österreich die Tauern Autobahn
 in den Niederlanden der Rijksweg 10
 in Belgien die Autobahn 10 (Belgien)
 in Botswana die A10 (Botswana)
 in der Elfenbeinküste die A10 (Elfenbeinküste)
 in Frankreich die Autoroute A 10
 in Italien die Autostrada A10
 in Kasachstan die A10 (Kasachstan)
 in Kroatien die Autocesta A10
 in Lettland die Autoceļš A10
 in Litauen die Magistralinis kelias A10
 in Portugal die Autoestrada A10
 in Spanien die Autovía A-10

A.10 steht für:
 Aero A.10, tschechischer Doppeldecker

A10